

Geografia 
 Encarnación – città del Paraguay, capoluogo del dipartimento di Itapúa
 La Encarnación – comune dell'Honduras nel dipartimento di Ocotepeque
 Plaza de la Encarnación – piazza di Siviglia in Spagna

Persone 
 Cristian Encarnación – pallavolista e giocatore di beach volley portoricano
 Edwin Encarnación – giocatore di baseball dominicano
 Tatiana Encarnación – pallavolista portoricana